Соко́льча (), село,  Сокольчанский сельский совет, Попельнянский район, Житомирская область.

Код КОАТУУ — 1824786201. Население по переписи 2001 г. составляет  662 человека.

Является административным центром Сокольчанского сельского совета, в который, кроме того, входит село Маркова Волица.

Географическое положение 
Село Сокольча находится на обоих берегах реки Унава.
На реке плотина и большое водохранилище. На западе в 2-х км — село Мостовое, на востоке на расстоянии в 1 км — село Маркова Волица.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад
 Школа

Известные уроженцы 
 Василий Степанович Колесниченко (1892—1972) — советский военный, государственный и партийный деятель.

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 
 Погода в селе Сокольча
 

Населённые пункты Попельнянского района